Saflor oder Safflor steht für:

 die Färberdistel, auch Distelsaffran oder Feldsaffran genannt
 den aus der Färberdistel gewonnenen Naturfarbstoff, der Carthamin (Saflorrot) und Saflorgelb enthält
 Zaffer, auch Kobaltsafflor genannt, ein aus Cobalterzen gewonnenes und vor allem aus Cobaltoxiden bestehendes Gemisch